Microhydrulidae är en familj av nässeldjur. Microhydrulidae ingår i ordningen Limnomedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microhydrulidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Microhydrulidae